Капустино — распространённый в Белоруссии, России и на Украине топоним.

Белоруссия 
 Капустино — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Капустино — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Капустино — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Капустино — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия

Вологодская область 
 Капустино — деревня в Сокольском районе.
 Капустино — деревня в Шекснинском районе.

Калининградская область 
 Капустино — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область 
 Капустино — деревня в Малоярославецком районе.

Костромская область 
 Капустино — деревня в Чухломском районе.

Курская область 
 Капустино — село в Хомутовском районе.

Ленинградская область 
 Капустино — деревня в Киришском районе.

Московская область 
 Капустино — деревня в городском округе Мытищи.
 Капустино — деревня в Раменском районе.
 Капустино — деревня в Чеховском районе.

Новгородская область 
 Капустино — деревня в Маловишерском районе.

Омская область 
 Капустино — деревня в Любинском районе.

Псковская область 
 Капустино — деревня в Дедовичском районе.
 Капустино — деревня в Палкинском районе.
 Капустино — деревня в Порховском районе.
 Капустино — деревня в Пушкиногорском районе.
 Капустино — деревня в Себежском районе.
 Капустино — деревня в Усвятском районе.

Смоленская область 
 Капустино — деревня в Монастырщинском районе.
 Капустино — деревня в Новодугинском районе.
 Капустино — деревня в Сычёвском районе.

Тверская область 
 Капустино — деревня в Лихославльском районе.

Удмуртия 
 Капустино — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.

Чеченская республика 
 Капустино — хутор в Чечне.
 Капустино — озеро в Чечне.

Ярославская область 
 Капустино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Капустино — посёлок в Жовтневом районе Николаевской области.
 Капустино — село в Шполянском районе Черкасской области.